Lac Brûlé kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Brûlé, Laurentides, sjö i Québec, 
 Lac Brûlé, Mauricie, sjö i Québec,